

Patronyme 
 Jeanne Socquet (1928) est une artiste-peintre contemporaine qui vit et travaille à Paris.

Toponyme 
 Rue Louis Socquet à Bruxelles.